Il doppio del torneo di tennis Berlin Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Belus Prajoux con Pavel Hutka e Vladimír Zedník hanno condiviso il titolo.

Teste di serie 
 Colin Dowdeswell /  Jürgen Fassbender (semifinali)
 Lito Álvarez /  Ricardo Cano (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Berlin Open 1977